

Польвиця — село в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Польвиця — село в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства